Schreitel ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Schreitel (* 1974), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Gebrüder Schreitel (Eisengießerei Gebr. Schreitel GmbH & Co. KG), mittelständische Eisengießerei in Salzgitter-Lebenstedt